Flüchtigkeit steht für:
 Flüchtigkeit, die Tendenz von Flüssigkeiten, zu verdunsten; in der Wissenschaft eine Einteilungsgröße für Lösungsmittel
 Flüchtigkeit, Eigenschaft eines Flüchtigen
 Flüchtigkeit, Nachlässigkeit bei einer Tätigkeit, siehe Konzentration (Psychologie)
 Flüchtigkeit, Eigenschaft der in einem flüchtigen Speicher abgelegten Daten
 Flüchtigkeit, Eigenschaft bestimmter Speichertypen in der Halbleitertechnik, siehe Nichtflüchtiger Speicher
 Flüchtigkeit, Synonym von Vergänglichkeit
 Flüchtigkeit des Seins, siehe Vanitas

Siehe auch:

 volatil (Begriffsklärung)